Uberuaga steht für:

 Jessica Uberuaga (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin, Filmproduzentin und Model
 Uberuaga Island, Insel vor der Scott-Küste des ostantarktischen Viktorialands